«Принципиум» (от  — начало) — галера Азовского флота России, первая галера одноимённого типа, одна из первых галер, построенных в России. Участник второго Азовского похода Петра I, в том числе осады Азова 1696 года.

Во время второго Азовского похода галерой под именем Петра Алексеева в звании капитана командовал Пётр I.

Описание галеры 

Одна из 22 деревянных галер , построенных для Азовского похода. Прототипом для строительства послужила галера адмирала Лефорта построенная по заказу Петра I в Голландской республике. Все галеры строились на Преображенской верфи и в разобранном виде перевозились в Воронеж, где собирались и спускались на воду. Строителями галер были как русские мастера О. Щека и Я. Иванов, так и голландские кораблестроители на русской службе И. Вилимсен, П. Клар и Я. Янсен. В качестве основной рабочей силы для постройки привлекались солдаты Преображенского и Семёновского полков, которые ранее строили мореходные корабли в Архангельске и имели необходимый опыт.

Сведений о размерах галер не сохранилось, однако, в связи с упоминанием в документах различного числа банок и различного вооружения, галеры этого типа могли иметь разные размеры. Все галеры несли по две мачты с латинским парусным вооружением. Гребцами на галерах несли службу солдаты Семёновского и Преображенского полков. За исключением головной галеры типа «Принципиум», все остальные суда не имели имён собственных и числились в документах по фамилиям своих командиров. Все суда были построены из сырого замерзшего леса и уже к 1699 году пришли в полную негодность.

Галера «Принципиум» помимо парусного вооружения была оборудована 17 парами вёсел, её артиллерийское вооружение состояло из трёх 5-фунтовых пушек.

Предпосылки создания 
Первый Азовский поход 1695 года показал, что осада приморской крепости без блокады её со стороны моря оказалась безрезультатной. Турецкий флот непрерывно поставлял в крепость припасы и подкрепления, тем самым сводя на нет все промежуточные успехи русской армии во время осады.  года Пётр I писал из Москвы губернатору Архангельска Ф. М. Апраксину:
По возвращении от не взятия Азова с консилии гг. генералов указано мне к будущей войне делать галеи, для чего удобно мне быть шхип-тимерманам всем от вас сюды, понеже они сие зимнее время туне будут препровождать, а здесь в то время могут тем временем великую пользу к войне учинить, а кормы и за труды заплата будет довольная и ко времени отшествия кораблей возвращены будут без задержания, и тем их обнадежь и подводы дай и на дорогу корм, также и иноземцы, которые отсель об оных, кроме темерманов будут писать, тоже подводы и корм, а именно: юнг и штирману и сколь скоро возможно пришли сюда.

В то же время в Россию из Голландии была доставлена галера, предназначавшаяся первоначально для плаваний по Волге и Каспийскому морю. После того, как галера водным путём была доставлена в Вологду, её на двадцати дровнях перевезли в Москву. Гордон в своём журнале сообщает, что  года он ходил на пиловальную мельницу в селе Преображенском и видел эту галеру. В связи с тем, что галера была доставлена «в частях с моделью и при мастере для её сбору», именно на она была взята за образец для постройки галер второго Азовского похода.

История службы 
Галера «Принципиум» вместе с другими галерами одноимённого типа была заложена в декабре 1695 года в подмосковном селе Преображенском на Преображенской верфи. В феврале следующего 1696 года по частям была доставлена на Воронежскую верфь, где уже собрана и после спуска на воду  вошла в состав Азовского флота России.

В 1696 году принимала участие во втором Азовском походе Петра I. В составе флотилии под общим командованием адмирала Ф. Я. Лефорта  вышла из Воронежа к устью Дона и затем к Азову во главе головного отряда под флагом Петра I. Во время осады на галере держал свой флаг Пётр I.

По окончании службы после 1701 года галера «Принципиум» была разобрана в Азове.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Галеры Азовского флота
Корабли, построенные Воронежским адмиралтейством